Kvartana je lahko:
 Kvartana, artilerijsko orožje
 Kvartana, malarija, ki se pojavlja na 4 dni